Фильмография Софии Ротару насчитывает более 30 ролей, включая художественные, документальные и музыкальные фильмы. Певица исполняла как роли художественых персонажей, так и играла саму себя.

Художественные фильмы

Главные роли 
  — Червона рута — Оксана
  — Где ты, любовь? — Марчела, учительница музыки
  — Душа — Виктория Викторовна Свободина, певица

Эпизодические роли 
  — «Весенние созвучия»

Вокал 
 1972 — Тайник у Красных камней
 1973 — Ни слова о футболе
 1980 — О, спорт, ты — мир

Музыкальные фильмы 
  — Песни счастливого края (документальный)
  — Соловей из села Маршинцы — главная роль
  — Днестровские мелодии
  — Песня всегда с нами — певица
  — Звёзды олимпийской регаты 
  — Спустя десять лет. Червона рута (короткометражный)
  — Монолог о любви
  — Золотое сердце
  — Караван любви
  — Старые песни о главном — бригадир-ударница
  — Военно-полевой романс
  — Первый скорый — «Зина Тимофеева»
  — Первый дома — женщина из телевизора
  — Красота требует… — гостья конкурса «Мисс Домохозяйка»

Участие в фильмах 
 1976 — Поет София Ротару (документальный)
 1979 — Баллада о спорте (документальный)
 1984 — Страницы жизни Александры Пахмутовой (документальный)
 2007—2015 — Моя правда (документальный)                                    
 2009 — Валерий Леонтьев. Я еще не жил (документальный)

Концертные программы

Сольные 
 1985 — Вас приглашает София Ротару
 1991 — Цветы Софии Ротару
 1996 — Звуковая дорожка                        
 1997 — София Ротару на Славянском базаре
 1998 — Люби меня
 2001 — Жизнь моя - моя любовь
 2003 — Я тебя по-прежнему люблю
 2007 — Юбилейный концерт
 2011 — Время любить
 2017 — Юбилейный вечер в Баку

Сборные

Телевизионные передачи 
 1973 — «Телеграммы, телеграммы, телеграммы...»
 1975 — «Стартуем песней»
 1979 — Музыкальный детектив
 1983 — Пять минут на размышление. В гостях у семьи Софии Ротару
 1985 — Летите голуби
 1985 — Выступление Софии Ротару в колхозе «Россия»
 1986 — Мэрцишор-86 «Выступает София Ротару»
 1995 — Кумиры, кумиры
 1997 — Десять песен о Москве
 1999 — Наша музыка

Клипы 
1982 — Melancolie (Нежная Мелодия)
1984 — Romantikâ (Романтика)
1986 — Песня нашего лета
1988 — Танго
1988 — Белая ночь 
1991 — Вот такая история
1993 — Звёзды как звёзды
1994 — Ночной Мотылёк
1996 — Весна, что нас свела с ума
1998 — Люби меня
2001 — Девчонка с гитарой
2001 — Не спросишь
2003  — Белый танец 
2003 — Вишнёвый сад
2004 — Небо — это Я!
2004 — Одна калина 
2006 — Один на свете

Телевизионные мюзиклы 
  — Снежная Королева — фея цветов
  — Безумный день, или Женитьба Фигаро — Марселина
  — Сорочинская ярмарка — цыганка
  — Звёздные каникулы — Дива
  — Королевство кривых зеркал — Королева
  — Золотая Рыбка — испанка
  — Красная шапочка — волшебница

Ссылки 
 София Ротару, Фильмография — музыкальные и художественные фильмы, передачи и концертные программы fortuna-rotaru.narod.ru

Примечания 

Фильмография
Фильмографии актрис